Фофаново — название населённых пунктов в России:

 Фофаново — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Фофаново — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Фофаново — деревня в Куликовском сельском поселении Дмитровского района Московской области.
 Фофаново — деревня в городском поселении Яхрома Дмитровского района Московской области.
 Фофаново — деревня в городском округе Озёры Московской области.
 Фофаново — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Фофаново — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Фофаново — деревня в Большесельском районе Ярославской области.